Бессьер:

 Бессьер, Бертран — генерал Наполеона, младший брат маршала Жана-Батиста.
 Бессьер, Жан-Батист — один из Маршалов Империи при Наполеоне I, командующий конной гвардией Наполеона, герцог Истрийский
 Бессьер — арочный мост через долину реки Флон в швейцарском городе Лозанне